Een district van Lesotho, zie Qacha's Nek (district)
 De hoofdstad van het district, zie Qacha's Nek (stad)